Wolkowo ou Wołkowo peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Wolkowo, un village du powiat de Grodzisk Wielkopolski ;
 Wolkowo, un village du powiat de Leszno ;
 Wołkowo, un village de la voïvodie de Poméranie.